Wulatelong est un genre éteint de dinosaures de la famille des Oviraptoridae, groupe de théropodes à plumes, dont les restes fossiles ont été trouvés dans la formation géologique de Bayan Mandahu, située dans le district de Linhe, en Mongolie-Intérieure (Chine). 

Ce dinosaure, représenté par une unique espèce, Wulatelong gobiensis, vivait vers la fin du Crétacé supérieur.

Étymologie 
Le nom de genre vient du site de Wulate, où les fossiles de Wulatulong ont été découverts suivi du mot chinois long signifiant dragon. Le nom d'espèce gobiensis fait référence au désert de Gobi.

Datation 

La formation de Bayan Mandahu, classiquement considérée comme l'équivalent stratigraphique de la formation de Djadokhta de Mongolie, distante de quelques centaines de kilomètres, pourrait être un peu plus récente, peut-être de  (million d'années) que cette dernière. Ceci lui donnerait un âge situé à la limite des étages du Campanien et du Maastrichtien, il y a environ  (millions d'années).

Classification 
Position de  Wulatelong gobiensis dans le cladogramme de l'étude phylogénétique conduite en 2014 par M. C. Lamanna et ses collègues :

Références

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Oviraptorosauria

Références taxinomiques 
 
 

Oviraptorosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2013